Friedrich Christian Paldamus ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Christian Paldamus (Prediger) (1763–1806), deutscher reformierter Theologe und Geistlicher
 Friedrich Christian Paldamus (Pädagoge) (1823–1873), deutscher Pädagoge